Miejscowości
 Highway – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire, w dystrykcie Windsor and Maidenhead
 Highway – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii, w dystrykcie Kornwalii
 Highway – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Highway – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Highway – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire

Kultura
 Highway – czarnogórski zespół rockowy
 Highway – holenderski zespół muzyczny
 Highway – album studyjny Free
 Highway – film